Molen Luteyn (Nieuwvliet), een molenromp te Nieuwvliet
Molen Luteyn (Sasput), een voormalige windmolen te Sasput